La rue Oum-Kalthoum peut désigner :

 Rue Oum-Kalthoum, une voie publique à Lyon en France ;
 Rue Oum-Kalthoum, une voie publique à Nantes en France.

Homonymie de toponyme